Il treno fantasma ( The Silver Streak ) – film del 1934 diretto da Thomas Atkins
Intolleranza: il treno fantasma ( Dutchman ) – film del 1967 diretto da Anthony Harvey

Voci correlate
Treno fantasma